Mamertinus ist der Name folgender Personen:

 Claudius Mamertinus, römischer Politiker, Konsul im Jahr 362
 Marcus Petronius Mamertinus, im 2. Jahrhundert lebender römischer Ritter
 Marcus Petronius Sura Mamertinus, römischer Konsul 182

Mamertinus bezeichnet:
 Carcer Mamertinus, Staatsgefängnis Roms auf dem Forum Romanum, siehe Carcer Tullianus